Rupnik est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1921–2000), footballeur croate ;
 Jacques Rupnik (né en 1950), politologue français ;
  (né en 1993), coureur cycliste slovène ;
 Leon Rupnik (1880–1946), militaire austro-hongrois puis yougoslave ;
 Luka Rupnik (né en 1993), joueur de basket-ball slovène ;
 Marko Ivan Rupnik (né en 1954), prêtre et théologien slovène, ainsi qu'artiste mosaïste ;
 Vasja Rupnik (né en 1977), biathlète et fondeur slovène.

Notes et références 

sl:Rupnik